La Ribereta és una masia situada al municipi de Solsona, a la comarca del Solsonès.

Masies de Solsona